Aram se može odnositi na:
 Glicerol-1-fosfat dehidrogenaza (NAD(P)+)
 Aram (ime), popularno ime jermenskom, aramejskom, kurdskom i persijskom jeziku